Grasdorf bezeichnet:
 Grasdorf (Grasberg), Ortsteil der Gemeinde Grasberg, Landkreis Osterholz, Niedersachsen
 Grasdorf (Holle), Ortsteil der Gemeinde Holle, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Grasdorf (Laatzen), Ortsteil der Stadt Laatzen, Region Hannover, Niedersachsen
 Grasdorf (Neuenhaus), Ortsteil in der Samtgemeinde Neuenhaus, Landkreis Grafschaft Bentheim, Niedersachsen

 Grasdorf (Gemeinde Frauenstein), Katastralgemeinde von Frauenstein, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Grasdorf (Gemeinde Jagerberg), Ortschaft in der Gemeinde Jagerberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Siehe auch:
 Grassersdorf
 Graßdorf
 Grastorf